La pelure est 
la peau d'un fruit ou d'un légume, parfois utilisée en gastronomie, en pâtisserie notamment;
Pelure de fruit
 la Pelure d'oignon et ses diverses  utilisations
le pelurier, comme le chrono ou le minutier, désigne la gestion et l'archivage de la correspondance dans l'administration.